Морни, Шарль де (1811—1865) — французский политический деятель и финансист, единоутробный брат Наполеона III
 Морни (Волшебная страна) — персонаж ранней версии сказки А. М. Волкова «Тайна заброшенного замка»